Svetičko Hrašće je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ozlja, u Karlovačkoj županiji. 

Udaljeno je 5 km od Svetica.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 150 stanovnika te 70 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
Na mjesnom groblju nalazi se kapela sv. Ivana Krstitelja iz 1770.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji